Гран-при Кореи 2013 года (официально 2013 Formula 1 Korean Grand Prix) — автогонка, четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и четвёртый Гран-при Кореи в истории «Формулы-1»), проходивший с 4 по 6 октября на обновлённой трассе Международного автодрома Кореи, Йонам, Чолла-Намдо, Республика Корея.

Победителем Гран-при стал Себастьян Феттель (Red Bull). Как и на прошлом этапе чемпионата — Гран-при Сингапура — Феттелю вновь удалось не только сделать хет-трик: выиграть квалификацию, гонку, и показать в ходе гонки лучшее время круга — 7-й раз в карьере, но и завоевать так называемый Большой шлем: помимо выигрыша квалификации, гонки, установления лучшего круга на трассе, ещё и пролидировать всю дистанцию гонки, что и было сделано Феттелем — в четвёртый раз в карьере. Таким образом, Феттель стал третьим и на данный момент последним гонщиком (После Альберто Аскари и Джима Кларка), кому удалось защитить Большой шлем.
Вторым, с отставанием в 4,2 секунды от времени победителя, к финишу пришёл Кими Райкконен (Lotus), третьим стал ещё один пилот команды Lotus Ромен Грожан. Он проиграл победителю 4,9 секунды.

На 37-м круге гонки произошло возгорание болида Марка Уэббера (Red Bull). Причиной стало столкновение болида Марка с потерявшим управление болидом Адриана Сутиля (Force India). Пилоты не пострадали.

Предыдущий Гран-при Кореи «Формулы-1» проходил с 12 по 14 октября  года на этой же трассе.

Перед Гран-при

Изменения в конфигурации трассы 
После предыдущего Гран-при Кореи на трассе в Йонаме были проведены некоторые изменения. Так, организаторами был сделан новый выезд с пит-лейн, ранее находившийся в зоне внешней стороны начала первого поворота, что создавало определённый риск столкновения покидающих пит-лейн пилотов с пилотами, находящимися непосредственно в гонке. Для устранения этой опасности организаторы перенесли выезд с пит-лейн в сектор трассы, расположенный сразу за вторым поворотом. Подобное решение выезда с пит-лейн рассматривалось организаторами ещё до постройки трассы, но, по неизвестным причинам, было позднее изменено.

Помимо перестройки выезда с пит-лейн, на трассе в Йонаме были проведены и некоторые другие изменения: искусственная трава в зонах выхода из поворотов 1, 3, 10, 13 и 15 была заменена на более износостойкую, край обочины апекса восьмого поворота усилен бетоном, в апексах поворотов 4, 5, 9, 11, 13 и 14 были установлены новые ке́рбы (усиленные дорожные элементы, которыми выкладывают внешнюю и внутреннюю обочины в зонах поворотов трассы), призванные помещать пилотам срезать повороты.

Стюарды 
 Гарри Коннелли () — вице-президент Института FIA, директор Австралийского института безопасности автоспорта, член международного совета по автоспорту FIA, стюард гонок «Формулы-1» и WTCC;
 Сильвия Беллот () — член совета директоров Королевской испанской автомобильной федерации, член комиссии FIA «Женщины в автоспорте», стюард гонок «Формулы-1», GP2, GP3 и WTCC;
 Эмануэле Пирро () — итальянский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула-1», пятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
''Погодные условия: Облачно. Сухо. Воздух: +25…26 °C, трасса: +33 °C.

|}
Примечания
  — Марк Уэббер наказан стюардами Гран-при Сингапура потерей десяти стартовых позиций в этой гонке за получение третьего персонального предупреждения в текущем сезоне, которое было наложено на него стюардами после предыдущей гонки. Причиной стало возвращение Марка Уэббера в боксы, верхом на болиде Фернандо Алонсо, после того, как, незадолго до финиша гонки, болид Марка заглох и проезжавший мимо Фернандо согласился подвезти Марка до боксов.

  — Решением стюардов Гран-при Кореи Жюль Бьянки наказан потерей трёх стартовых позиций в гонки и персональным предупреждением — за создание помех Полу ди Ресте на быстром круге в квалификации.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}
Примечания
  — Жан-Эрик Вернь, Даниэль Риккардо и Адриан Сутиль не финишировали в гонке, но были классифицированы, так как прошли более 90 % дистанции гонки.

Круги лидирования

Выезд автомобиля безопасности

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 42-й поул Себастьяна Феттеля
 52-й поул команды Red Bull
 21-й быстрый круг Себастьяна Феттеля
 38-й быстрый круг команды Red Bull
 34-я победа Себастьяна Феттеля
 7-й хет-трик Себастьяна Феттеля
 4-й Большой шлем Себастьяна Феттеля
 42-я победа команды Red Bull
 75 000-й км в гонке болидов Toro Rosso
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт Гран-при Кореи
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Кореи